Abaya steht für:

 Abaya islamisches Kleidungsstück
 Abajasee Lake Abaya in Äthiopien
 Abaya Lacus, Methansee auf dem Saturnmond Titan 

Abaya ist der Familienname folgender Personen:
 César Abaya (* 1984), tschadischer Fußballspieler
 Edmundo Abaya (1929–2018), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Nueva Segovia

Siehe auch:
 Abayyah, Zuchtlinie arabischer Vollblutpferde